Het Nationaal Jongenskoor is opgericht in 2006 om het zingen van jongens in Nederland te stimuleren. Het koor is een voortzetting van het Omroep Jongenskoor, dat in 2005 vanwege bezuinigingen werd opgeheven.

Het Nationaal Jongenskoor is een initiatief van de Nederlandse vereniging Vocaal Talent Nederland. Deze vereniging heeft als doel om muzikaal getalenteerde kinderen van 6 tot 16 jaar en jongeren van 16 tot 29 jaar uit Nederland tot bloei te brengen.
De kinderen leren solfège, koorzang, ensemblezang algemene muziekleer en krijgen zangles.

Verspreid over het hele land zijn er meerdere plaatsen waar les wordt gegeven. Jaarlijks worden er uitvoeringen in het Concertgebouw in Amsterdam gegeven, zoals onder meer in 2010 twee uitvoeringen van de Matthäus Passion en in 2011 de Symfonie nr. 8 van Gustav Mahler. Bij de oprichting stond het koor onder leiding van de dirigent Suzanne Verburg. Enkele jaren later heeft haar jongere zus Irene Verburg het overgenomen.

Muziekonderwijs
Nederlands koor